El municipio de Amity (en inglés: Amity Township) es un municipio ubicado en el condado de Berks en el estado estadounidense de Pensilvania. En el año 2000 tenía una población de 8.867 habitantes y una densidad poblacional de 187.1 personas por km².

Geografía 
El municipio de Amity se encuentra ubicado en las coordenadas .

Demografía 
Según la Oficina del Censo en 2000 los ingresos medios por hogar en la localidad eran de $59,595 y los ingresos medios por familia eran $67,069. Los hombres tenían unos ingresos medios de $47,002 frente a los $31,389 para las mujeres. La renta per cápita para la localidad era de $24,652. Alrededor del 4,8% de la población estaban por debajo del umbral de pobreza.

Referencias

Enlaces externos 

Localidades del condado de Berks
Municipios de Pensilvania